Ситниково — название населённых пунктов в России:
 Ситниково — село в Баевском районе Алтайского края.
 Ситниково — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Ситниково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Ситниково — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Ситниково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Ситниково — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Ситниково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Ситниково — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Ситниково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Ситниково — село в Нижнеомском районе Омской области.
 Ситниково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Ситниково — село в Омутинском районе Тюменской области.